Silverstone – paese della contea del Northamptonshire, in Inghilterra, che ospita l'omonimo circuito automobilistico

Persone 
 Alicia Silverstone – attrice statunitense
 Ben Silverstone – attore inglese
 Marilyn Silverstone –  fotoreporter e suora buddista inglese

Altro 
 1000 km di Silverstone – gara automobilistica di durata